Robespierre ist der Familienname folgender Personen:
 Augustin Robespierre (1763–1794), französischer Politiker während der Zeit der Französischen Revolution und jüngerer Bruder von Maximilien de Robespierre
 Charlotte Robespierre (1760–1834), Schwester von Maximilien Robespierre und Augustin Robespierre
 Maximilien de Robespierre (1758–1794), führender Politiker während der Zeit der Französischen Revolution

Außerdem steht Robespierre für:
 Robespierre (Gedicht von Georg Heym), Gedicht von Georg Heym über Maximilien de Robespierre (1910)
 Robespierre (Métro Paris), nach Maximilien de Robespierre benannte U-Bahn-Station in Paris
 Filet Robespierre, Zubereitungsart von Rindsfilet